Saint-Chély-d'Apcher é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 28,26 km².

Demografia 

Comunas de Lozère